Tempel van Seti I (Abydos), een tempel in Abydos, een stad in het Oude Egypte
 Tempel van Seti I (Koerna), een tempel in de Egyptische stad Qurna